Міхае́ль Ба́ллак (,  26 вересня 1976, Герліц, НДР) — колишній німецький футболіст, півзахисник. Капітан збірної Німеччини. Після ЧС-2006 підписав трирічний контракт з лондонським «Челсі». У 2010—2012 грав у «Баєр» (Леверкузен). 2 листопада 2012 закінчив кар'єру футболіста.

Досягнення 
«Кайзерслаутерн»
 Чемпіон Німеччини: 1997-98
«Баєр» (Леверкузен)
 Фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА: 2001-02
«Баварія» (Мюнхен)
 Чемпіон Німеччини: 2002-03, 2004-05, 2005-06
 Володар Кубка Німеччини: 2002-03, 2004-05, 2005-06
 Володар Кубка німецької ліги: 2004
«Челсі»
 Чемпіон Англії: 2009-10
 Володар Кубка Англії: 2007-07, 2008-09, 2009-10
 Володар Кубка англійської ліги: 2006-07
 Володар Суперкубка Англії: 2009
 Фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА: 2007-08
Збірна Німеччини
 Друге місце на чемпіонаті світу 2002 року
 Третє місце на чемпіонаті світу 2006 року
 Друге місце на чемпіонаті Європи 2008 року
Особисті
 Гравець року Німеччини: 2002, 2003, 2005
 Півзахисник року УЄФА: 2002
 Входить у список ФІФА 100
 Ввійшов до складу символічної збірної чемпіонату Європи 2008 року

Статистика

Клубна кар'єра 
Після закінчення сезону 2009/10

Збірна Німеччини

Посилання 
 Профіль і статистика на Footbalistic 
 Офіційний сайт   
 На финал неоконченной симфонии

Примітки 

Німецькі футболісти
Гравці збірної Німеччини з футболу
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2000
Гравці чемпіонату світу з футболу 2002
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2004
Гравці чемпіонату світу з футболу 2006
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2008
Футболісти «Хемніцера»
Футболісти «Кайзерслаутерна»
Футболісти «Баварії» (Мюнхен)
Футболісти «Баєра 04»
Футболісти «Челсі»
Уродженці Герліца
Фіналісти ЛЧ УЕФА